Live in Las Vegas è un programma speciale televisivo prodotto nel 2003 dalla WAC International e andato in onda dal 2005 sulla American Public Television - APT.

Alcune tracce di questo live sono state incluse nel disco 25 - Live in Concert dei Rondò Veneziano dello stesso anno. Il promo conteneva il brano Venezia S. Lucia come sigla.

Song List 
 Stagioni di Venezia (dall'album G. P. Reverberi)
 Ariete - fuoco (dall'album Zodiaco - Sternzeichen)
 Notte di notte (dall'album La Piazza)
 Symphonic run (dall'album La Piazza)
 Attimi di magia (dall'album Attimi di magia - Magische Augenblicke)
 Il balcone di Giulietta (dall'album Papagena)
 Papagena (dall'album Papagena)
 Rondò veneziano (dall'album Rondò veneziano)
 Tema veneziano (dall'album Concerto)
 Notturno romantico (dall'album La Piazza)
 Perle d'oriente (dall'album Rapsodia veneziana)
 La partenza (dall'album Marco Polo)
 Carrousel (dall'album Concerto)
 Misteriosa Venezia (dall'album Misteriosa Venezia)
 Barocco (dall'album Barocco)
 La meta: il trionfo (dall'album Marco Polo)

Collegamenti esterni
 
 

Album dei Rondò Veneziano